El Ferrocarril de los ferries de la calle 42 y Grand street fue un tranvía tirado por caballos en Manhattan, Nueva York, Estados Unidos. Iba desde el ferry de la Calle 42 en el río Hudson al ferry de Grand Street en el río Este. La línea era distinguida por una luz verde claro.

Al menos hasta 1879, las vías recorrían a lo largo de la calle 42, la décima avenida, la calle 34, Broadway, la calle 23, la Cuarta Avenida, la calle 14, la avenida A (utilizando a la calle 2 como desvío), la calle Houston, la calle Cannon/Goerck y Grand Street.

Historia
El ferrocarril fue creado el 16 de febrero de 1862 (algunas fuentes señalan que fue en 1863).

En octubre de 1863, el ferrocarril de Nueva York y Harlem (NY&H), que tenía vías en medio de la Cuarta Avenida, se opuso al tendido de las vías del ferrocarril de los ferries de la calle 42 y Grand en la Cuarta Avenida y la demandó para evitar poner vías en ambos lados de esa avenida entre las calles 14 y 23. El NY&H señaló que las nuevas vías obstruirían el acceso entre su línea y las veredas y reclamó derechos exclusivos para poner vías en la Cuarta Avenida. El abogado Senado que tenía el mismo derecho que cualquier otra persona a cualquier segmento de la Cuarte Avenida que no estuviera en uso por la NY&H. Toda vez que el ferrocarril empezó a operar, presumiblemente debió ganar el juicio.

El 6 de abril de 1893, la Metropolitan Crosstown Line alquiló la línea, el arrendatario se fusionó con la Metropolitan Street Railway el 14 de mayo de 1894. Esa compañía fue luego arrendada al Interurban Street Railway el 8 de abril de 1902.

Eventualmente, la línea no per como una línea directa. En cambio de ello, las vías fueron usados por las vías que cruzaban la isla en las calles 42, 34, 23 y 14.

Un grupo de intereses especiales llamados "Vision42" ha sido establecido en el siglo XXI  para abogar por la vuelta de trenes ligeros en la calle 42.

Referencias

Transporte de Manhattan
Grand Street (Ciudad de Nueva York)